Неджефаба́д ():

 Неджефабад — город в Иране, в провинции Исфахан.
 Неджефабад — город в Иране, в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед.
 Неджефабад — шахрестан в составе иранской провинции Исфахан.